El término pila de agua bendita puede referirse a:
 El recipiente de piedra u otro material situado a la entrada de las iglesias que contiene agua bendecida para que se persignen los fieles.
 El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.